Zo zal het zijn (Rob de Nijs), een nummer van Rob de Nijs uit 1997
 Zo zal het zijn (album van Isabelle A), een album van Isabelle A uit 2017
 Zo zal het zijn (single van Isabelle A), een single van Isabelle A uit 2017